Balloon Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Balloon Hill (Mineral County, Nevada)
 Balloon Hill (Nye County, Nevada)